Goldberg er et efternavn.

Goldberg kan henvise til:

 Bill Goldberg, en amerikansk wrestler
 Goldberg (magasin), et dansksproget online-magasin

Se også 
 Goldberggruppen, en bjerggruppe i Alperne